Mikusa bezeichnet:
 einen Berg (424 m) in der Präfektur Hyōgo: Mikusa (Berg)
 ein Lehen in der Präfektur Hyōgo: Mikusa (Han)